Ро́берт Гри́н:
 Грин, Роберт (ок. 1558—1592) — английский драматург, поэт и памфлетист.
 Грин, Роберт (род. в 1959) — американский писатель, публицист.
 Грин, Роберт (род. в 1980) — футболист, вратарь сборной Англии.
 Грин, Роберт Фрэнсис (1861-1946)  — канадский политик. См. также 
 Грин, Робин — американский сценарист и продюсер.